Чемпионат мира по снукеру 2004 (, также известен как 2004 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 17 апреля по 3 мая 2004 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Ронни О'Салливан.

Призовой фонд 
 Победитель: £ 250 000
 Финалист: £ 125 000
 Полуфиналисты: £ 63 200
 Четвертьфиналисты: £ 31 600
 1/8 финала: £ 17 600
 1/16 финала: £ 12 000
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 17 600
 Высший брейк в квалификации: £ 2 000
 Максимальный брейк в основной стадии турнира: £ 147 000
 Максимальный брейк в квалификации: £ 5 000
 Общий призовой фонд: £ 1 378 920

Высший брейк 
 145 — Джо Перри (1/8 финала)
 145 — Райан Дэй (квалификация)

Всего на этом чемпионате мира было 56 сенчури-брейков.

Результаты

Основной турнир

Сенчури-брейки 
 145, 100 Джо Перри
 132, 125, 102 Пол Хантер
 131, 130 Джон Хиггинс
 131, 127, 127, 125, 123, 121, 117, 109, 109, 106, 106, 101, 100 Ронни О'Салливан
 128, 112, 111 Райан Дэй
 128, 125, 122, 122, 115, 113, 111, 109, 104 Мэттью Стивенс
 127, 110 Джо Свэйл
 127, 119 Стив Дэвис
 121, 112 Стивен Магуайр
 120 Джимми Уайт
 117, 110, 103 Стивен Хендри
 117, 113, 108, 106 Иан Маккалох
 117, 106 Грэм Дотт
 116 Энди Хикс
 115, 111 Барри Пинчес
 109 Джеймс Уоттана
 108, 105 Марк Уильямс
 103 Алан Макманус
 100 Дэвид Грэй

Примечания

Ссылки 
 Global Snooker
 Snooker.org
 Список сенчури на BBС Sport

Чемпионат мира по снукеру
2004 год в снукере